Le championnat de Chine 2019 est un tournoi professionnel de snooker et de niveau classé dont l'action s'est déroulée du 23 au  au Guangzhou Tianhe Sports Centre à Canton, en Chine. Il s'agit de la quatrième édition du tournoi.

Faits marquants 
Le tenant du titre est Mark Selby. Il est éliminé en demi-finales par Shaun Murphy. Murphy remporte ensuite le tournoi en battant Mark Williams en finale 10 manches à 9. Murphy totalise ainsi sa  victoire en tournoi classé, sa première depuis l'Open de Gibraltar 2017.

Le meilleur break est signé par Mark Allen avec un 145, qui lui permet d'empocher un bonus de .

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont été disputés du 15 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley, en Angleterre. Les rencontres impliquant Mark Selby, Yan Bingtao, Ding Junhui, Ken Doherty, Tom Ford et Judd Trump se sont jouées à Canton, en amont du début de l'événement. Chaque match était au meilleur des 9 manches.

Wildcards

Premier tour

Centuries

Centuries pendant les phases finales 
Total: 55

 145, 117  Mark Allen
 143, 132  Mark Williams
 140  Noppon Saengkham
 139, 103  Barry Hawkins
 138  Mark King
 137, 134, 123, 104  Hossein Vafaei
 137  Scott Donaldson
 135, 116, 101  Kyren Wilson
 134, 101  Joe Perry
 133  Marco Fu
 133, 129, 103, 100  Shaun Murphy
 131, 124  Stephen Maguire
 130, 120, 113  Luo Honghao
 127  Yuan Sijun
 126, 126  David Gilbert
 126, 101  Yan Bingtao
 122, 121, 102  Judd Trump
 121, 121, 101, 100  Mark Selby
 120, 116, 109  Chris Wakelin
 119  Ryan Day
 117  Joe O'Connor
 108  Li Hang
 106  John Higgins
 105, 103  Ricky Walden
 104, 103  Kurt Maflin
 104  Luca Brecel
 104  Tian Pengfei
 104  Xiao Guodong
 101  Anthony Hamilton

Centuries pendant les qualifications 
Total: 28

 143  Zhao Xintong
 141, 101  Shaun Murphy
 138  Sam Baird
 134  Chris Wakelin
 132  Michael Georgiou
 132  Stephen Maguire
 131  David Gilbert
 123  Jak Jones
 122  Zhou Yuelong
 120  Mark Joyce
 120  Sunny Akani
 118  Anthony Hamilton
 112  Ashley Carty
 112  Barry Hawkins
 110  Mark Williams
 108  Kyren Wilson
 107  Marco Fu
 107  Ryan Day
 106  John Higgins
 105  Noppon Saengkham
 104  Andy Hicks
 104  Chen Zifan
 102  Lyu Haotian
 102  Robert Milkins
 101  Luca Brecel
 100  Liam Highfield
 100  Hammad Miah

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Chine 2018
 Championnat de Chine

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Championnat de Chine de snooker
Snooker en Chine en 2019
Sport en septembre 2019
Saison 2019-2020 de snooker